Медаль «Знамя Победы» () — медаль Социалистической Республики Вьетнам.

Описание
Медалью «Знамя Победы» награждаются должностные лица, профессиональные военнослужащие, оборонные работники, имеющие стаж службы и работы в Народной армии - 25 и более лет; иностранцы, внёсшие большой вклад в дело создания или укрепления боевой дружбы и сотрудничества с Вьетнамской народной армией.

Медаль была учреждена 27 октября 1984 года, указом Государственного совета по делам СРВ в честь 40-летнего юбилея Вьетнамской народной армии.

Ссылки
Закон Вьетнама 

Награды по алфавиту
Медали Вьетнама